Plaats in Indonesië
 Sumber Karya (Binjai Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Binjai in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Karya (Gumay Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Karya (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra